Си́нъя Ао́ки (; 9 мая 1983, Сидзуока) — японский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2003 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как Pride, Dream, Strikeforce, Bellator, ONE Championship, Rizin FF, владел титулом чемпиона Dream в лёгком весе.

Биография 
Синъя Аоки родился 9 мая 1983 года в городе Сидзуока. Уже с самого раннего детства начал серьёзно заниматься дзюдо, успешно выступал на международном и национальном уровне. Позже увлёкся бразильским джиу-джитсу и в этой дисциплине тоже добился чёрного пояса. Окончил Университет Васэда.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в ноябре 2003 года, за один вечер выиграв сразу у двоих соперников. Первое время дрался в организациях Deep и Shooto, в которых одержал несколько громких побед с помощью болевых приёмов, в частности сломал руку американцу Киту Вишневски. Большинство поединков выигрывал, проиграв только Дзютаро Накао и Хаято Сакураи, хотя последний проигрыш, закончившийся судейским решением, был отмечен как весьма спорный. В итоге завоевал титул чемпиона Shooto в полусреднем весе, выиграв единогласным решением у Акиры Кикути.

Pride Fighting Championships 
Имея в послужном списке семь побед и только два поражения, в 2006 году Аоки привлёк к себе внимание крупнейшей японской организации Pride Fighting Championships и дебютировал здесь с победы «треугольником» над Джейсоном Блэком. Далее должен был встретиться с восходящей звездой лёгкого дивизиона Гилбертом Мелендесом, однако тот получил травму, и на замену вышел Клэй Френч, которого Аоки так же заставил сдаться с помощью треугольника. Бой с Мелендесом планировался на следующем турнире, но по неизвестным причинам так и не состоялся. Вместо этого японский боец вышел на ринг против норвежца Йоакима Хансена, которого принудил к сдаче довольно редким удушающим приёмом гогоплата — за всю историю ММА это была всего лишь вторая победа с помощью гогоплаты (после победы Рюсукэ Уэмуры над Исао Тэрадой годом ранее).

Одновременно с выступлениями в Pride Аоки периодически продолжал появляться на турнирах Shooto, в частности в 2007 году вновь встретился с Кикути и защитил свой чемпионский пояс. В четвёртом и последнем своём бою в Pride победил малоизвестного представителя Нидерландов Бриана Ло-А-Нджоэ. Закончил год выступлением на крупном турнире Yarennoka!, где победил серебряного олимпийского призёра по дзюдо Чон Бугёна, который вышел на замену вместо травмировавшегося Жесиаса Кавалканти, и для которого этот поединок оказался дебютным в ММА.

Dream 
Вскоре после того как Pride прекратил своё существование, в 2008 году Синъя Аоки присоединился к новосозданной организации Dream, где активно выступал в течение трёх последующих лет, став одним из самых успешных её бойцов. На первом же турнире в рамках стартового этапа гран-при лёгкой весовой категории дрался с Жесиасом Кавалканти, но этот бой в итоге был признан несостоявшимся — в первом раунде бразилец нанёс несколько запрещённых ударов локтем сзади по шее Аоки, тот получил сотрясение шейных позвонков, и врач запретил ему продолжать поединок. В состоявшемся чуть позже повторном матче между ними японский боец выиграл единогласным решением судей и тем самым пробился в четвертьфинальную стадию гран-при. После побед в четвертьфинале и финале в решающем бою боролся с Йоакимом Хансеном за введённый титул чемпиона, но на сей раз уступил ему техническим нокаутом — таким образом прервалась его впечатляющая беспроигрышная серия из тринадцати боёв.

Аоки отметился победой над Эдди Альваресом на новогоднем турнире Dynamite!! 2008. Он планировал принять участие в гран-при Dream полусреднего веса, но уже на стартовом этапе потерпел поражение от Хаято Сакураи. Участвовал в пятиминутном показательном выступлении на турнире M-1 Challenge в Токио со знаменитым российским тяжеловесом Фёдором Емельяненко — Емельяненко сделал замок ахилла и заставил Аоки сдаться.

После победы над бразильцем Витором Рибейру Синъя Аоки вновь удостоился права оспорить титул чемпиона Dream в лёгком весе и в третий раз встретился на ринге с Йоакимом Хансеном — он забрал чемпионский пояс себе, выиграв у норвежца во втором раунде с помощью удушающего приёма сзади.

На новогоднем турнире Dynamite!! 2009 в брутальном стиле победил Мидзуто Хироту, сломав ему руку уже в начале первого раунда.

В 2010 году был приглашён выступить в крупной американской организации Strikeforce — здесь наконец состоялся его долгожданный бой с Гилбертом Милендесом, причём на кону стоял принадлежавший Милендесу титул чемпиона, однако по итогам пяти раундов Аоки проиграл единогласным судейским решением. Потерпев в США поражение, продолжил выступать на родине, в частности защитил свой титул чемпиона Dream в поединках с Тацуей Кавадзири и Сатору Китаокой. В апреле 2012 года на турнире Bellator вновь встретился с Эдди Альваресом и на сей раз уступил ему техническим нокаутом.

ONE Championship 
В июне 2012 года Аоки подписал эксклюзивный контракт с крупной азиатской организацией ONE Championship, впоследствии завоевал титул чемпиона в лёгкой весовой категории и сумел дважды его защитить.

Также отметился выступлением на дебютном турнире новосозданного промоушена Rizin fighting federation, где взял верх над ветераном японского ММА Кадзуси Сакурабой.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Победа
| align=center|44-9 (1)
| Онорио Банарио
| Сдача (удушение д’Арси)
| ONE Championship: Century Part 2
| 
| align=center|1
| align=center|0:54
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 43-9 (1)
| Кристиан Ли
| TKO (удары руками)
| ONE Championship 96: Enter the Dragon
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:51
| Сингапур
| 
|-
| Победа
| align=center|43-8 (1)
| Эдуард Фолаянг
| Техническая сдача (треугольник руками)
| ONE Championship: A New Era
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:34
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center|42-8 (1)
| Эв Тинг
| Техническая сдача (треугольник руками)
| ONE Championship: Kingdom of Heroes
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:57
| Бангкок, Таиланд
|
|-
| Победа
| align=center| 41-8 (1)
| Шаннон Виратчай
| TKO (удары)
| ONE Championship: Reign Of Kings
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:16
| Манила, Филиппины
|
|-
| Победа
| align=center| 40-8 (1)
| Расул Яхъяев
| Сдача (треугольник и рычаг локтя)
| ONE Championship 73: Unstoppable Dreams
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:15
| Сингапур
|
|-
| Поражение
| align=center| 39-8 (1)
| Бен Аскрен
| TKO (удары руками)
| ONE Championship: Immortal Pursuit
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:57
| Сингапур
|
|-
| Поражение
| align=center| 39-7 (1)
| Эдуард Фолаянг
| TKO (удары)
| ONE Championship: Defending Honor
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:41
| Сингапур
| 
|-
| Победа
| align=center| 39-6 (1)
| Кадзуси Сакураба
| TKO (остановлен секундантом)
| Rizin fighting federation 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:56
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 38-6 (1)
| Кодзи Андо
| Единогласное решение
| ONE Championship: Warrior's Quest
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Сингапур
| 
|-
| Победа
| align=center| 37-6 (1)
| Юки Ямамото
| Сдача (твистер)
| Inoki Bom-Ba-Ye 2014
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:21
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 36-6 (1)
| Камал Шалорус
| Сдача (удушение сзади)
| ONE FC: Reign of Champions
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:15
| Дубай, ОАЭ
| 
|-
| Победа
| align=center| 35-6 (1)
| Тосикацу Харада
| Техническая сдача (рычаг локтя треугольником)
| Inoki Bom-Ba-Ye 2013
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:49
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 34-6 (1)
| Коди Стивенс
| Единогласное решение
| ONE FC: Total Domination
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сингапур
| 
|-
| Победа
| align=center| 33-6 (1)
| Котэцу Боку
| Сдача (удушение сзади)
| ONE FC: Kings and Champions
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:01
| Kallang, Сингапур
| 
|-
| Победа
| align=center| 32-6 (1)
| Антонио Макки
| Сдача (удар рукой)
| Dream 18
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:24
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 31-6 (1)
| Арнод Лепонт
| Техническая сдача (треугольник)
| ONE FC: Rise of Kings
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:25
| Сингапур
|
|-
| Поражение
| align=center| 30-6 (1)
| Эдди Альварес
| TKO (удары руками)
| Bellator 66
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:14
| Кливленд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 30-5 (1)
| Сатору Китаока
| Единогласное решение
| Fight For Japan: Genki Desu Ka Omisoka 2011
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 29-5 (1)
| Роб Маккаллох
| Сдача (болевой на шею)
| Dream 17
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:57
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 28-5 (1)
| Рич Клементи
| Сдача (болевой на шею)
| Dream: Fight for Japan!
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:32
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 27-5 (1)
| Лайл Бирбом
| Сдача (болевой на шею)
| Strikeforce: Diaz vs. Daley
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:33
| Сан-Диего, США
|
|-
| Победа
| align=center| 26-5 (1)
| Ёктай Ситоар
| Сдача (американа)
| Deep: 50 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 25-5 (1)
| Маркус Аурелиу
| Единогласное решение
| Dream 16
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Нагоя, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 24-5 (1)
| Тацуя Кавадзири
| Сдача (замок ахилла)
| Dream 15
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:53
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 23-5 (1)
| Гилберт Мелендес
| Единогласное решение
| Strikeforce: Nashville
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Нашвилл, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 23-4 (1)
| Мидзуто Хирота
| Техническая сдача (хаммерлок)
| Dynamite!! 2009
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:17
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 22-4 (1)
| Йоаким Хансен
| Сдача (рычаг локтя)
| Dream 11
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:56
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 21-4 (1)
| Витор Рибейру
| Единогласное решение
| Dream 10
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 20-4 (1)
| Хаято Сакураи
| KO (удары)
| Dream 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:27
| Нагоя, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 20-3 (1)
| Дэвид Гарднер
| Сдача (удушение сзади)
| Dream 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:58
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 19-3 (1)
| Эдди Альварес
| Сдача (скручивание пятки)
| Dynamite!! 2008
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:32
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 18-3 (1)
| Тодд Мур
| Сдача (болевой на шею)
| Dream 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:10
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 17-3 (1)
| Йоаким Хансен
| TKO (удары руками)
| Dream 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:19
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 17-2 (1)
| Каол Уно
| Единогласное решение
| Dream 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-2 (1)
| Кацухико Нагата
| Сдача (гогоплата)
| Dream 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:12
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 15-2 (1)
| Жесиас Кавалканти
| Единогласное решение
| Dream 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| 
| align=center| 14-2 (1)
| Жесиас Кавалканти
| NC (запрещённые удары локтями)
| Dream 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:46
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-2
| Чон Бугён
| Единогласное решение
| Yarennoka!
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 13-2
| Бриан Ла-А-Нджоэ
| Сдача (рычаг локтя)
| Pride 34
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:33
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 12-2
| Акира Кикути
| Раздельное решение
| Shooto: Back To Our Roots 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 11-2
| Йоаким Хансен
| Сдача (гогоплата)
| Pride Shockwave 2006
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:24
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 10-2
| Клэй Френч
| Сдача (треугольник)
| Pride Bushido 13
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:57
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 9-2
| Джордж Сотиропулос
| DQ (удар в пах)
| Shooto: Champion Carnival
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:05
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 8-2
| Джейсон Блэк
| Сдача (треугольник)
| Pride Bushido 12
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:58
| Нагоя, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 7-2
| Акира Кикути
| Единогласное решение
| Shooto: The Victory of the Truth
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 6-2
| Куниёси Хиронака
| TKO (остановлен врачом)
| Shooto 2005: 11/6 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:10
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 5-2
| Хаято Сакураи
| Единогласное решение
| Shooto: Alive Road
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Сигэтоси Ивасэ
| DQ (удар в пах)
| Shooto 2005: 7/30 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:35
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1
| Кит Вишневски
| Техническая сдача (замок руки)
| Shooto: 1/29 in Korakuen Hall
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:22
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 3-1
| Дзютаро Накао
| KO (удар рукой)
| Deep: 16th Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:29
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Сэити Икэмото
| Сдача (рычаг локтя)
| Deep: 15th Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:52
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Ясутоси Рю
| Сдача (рычаг локтя)
| Deep: clubDeep West Chofu
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:51
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Даи Окимура
| Сдача (рычаг локтя)
| Deep: clubDeep West Chofu
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:14
| Токио, Япония
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Японии
Выпускники университета Васэда